Schwarzmeerregion steht für:
 Schwarzmeergebiet, die Großregion, siehe Schwarzes Meer
 Schwarzmeerregion (Türkei), Karadeniz Bölgesi, nordtürkische Region
 Schwarzmeerregion (Biogeographie), eine Zone des europäischen Naturschutzes (Natura 2000)